A nabateus ábécé a nabateus nyelv leírására szolgáló mássalhangzóírás („abdzsad”). A nabateusok alakították ki az i. e. 2. században saját használatra az arámi ábécéből, annak leszármazottjából, a szír ábécéből, bár egyes elemeiben az ókánaánita ábécé is megjelenik, mint például az alaph esetében. A petrai épületek és sírok feliratait ezzel az írástípussal készítették. A 4. században használatát északon a héber ábécé, délen az arab írás váltotta fel.

A karakterkészlet 
Az alábbi táblázat a ligatúrákat nem tartalmazza, csak a konkrét betűket.

Források 
 Solomon A. Birnbaum: The Negeb Script. In: Vetus Testamentum. 6, 1956, ISSN 0042-4935, S. 337–371.

Ábécék
Nabatea